Додда о ( - большое о), окараву () — буква алфавита каннада, обозначает долгий «О» (огубленный гласный заднего ряда средне-верхнего подъёма, санскр. дирга свара о), используется в начале слова, внутри слова передаётся с помощью внутристрочного постпозитивного сварачихнама (диакритического знака) отва дирга ೋ . Отва диргу можно представить, как комбинацию етва дирги и комбу дирги. В грамматике, частица -ಓ (- ೋ) может встречаться в разговорной речи в конце слова для выражения сомнения, что может переводится, как «разве».

Литература 
 Каннада-русский словарь. М. С. Андронов, М. А. Дашко, В. А. Макаренко Москва-1979

Каннада